Тена (, ) — испанская и английская фамилия. Известные носители:
 Тена, Луис Фернандо (род. 1958) — мексиканский футболист.
 Тена, Наталия (род. 1984) — британская киноактриса и певица, солистка группы «Molotov Jukebox»